Goyet est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Jean-Baptiste Goyet, né le  à Chalon-sur-Saône et mort le  à Paris, est un peintre français, père d'Eugène Goyet.
 Eugène Goyet (Chalon-sur-Saône, -Paris, ) est un peintre français, fils de Jean-Baptiste Goyet.
 Bruno Goyet est un historien des idées et politologue français.
 Mara Goyet est un écrivain et professeur de collège français.

Toponyme 

 Goyet est un hameau du village de Mozet, à une dizaine de kilomètres à l'est de la ville de Namur.
 Les grottes de Goyet se trouvent sur le parcours du ruisseau du Struviaux, un peu au sud du hameau belge de Goyet, sur la commune de Gesves, dans la province de Namur.